Chiesa del Santo Rosario – chiesa di Bangkok
 Chiesa del Santo Rosario – chiesa di Indianapolis
 Chiesa del Santo Rosario – chiesa di Reggio Calabria
 Chiesa del Santo Rosario – chiesa di Washington
Chiesa del Santissimo Rosario – chiesa di Fossacesia
Chiesa del Santissimo Rosario – chiesa di Polistena
Chiesa del Santissimo Rosario di Pompei – chiesa di Roma
Basilica minore del Santissimo Rosario – chiesa di Francavilla Fontana
Chiesa del Santissimo Rosario – chiesa di Licodia Eubea

Pagine correlate

 Chiesa della Madonna del Rosario
 Chiesa di Santa Maria del Rosario